Match de rugby à XV France - Galles (1955)
 Match de rugby à XV France - Galles (1975)
 Match de rugby à XV Galles - France (1998)
 Match de rugby à XV France - Galles (1999)
 Match de rugby à XV France - Galles (2005)